JALON est un environnement web d’apprentissage opensource développé par l’université de Nice Sophia Antipolis.

Voir aussi

Articles connexes
Plateforme d'apprentissage en ligne 
Learning Management System (LMS)
Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement
Plateformes pédagogiques sous licence libre

Références

Lien externe 
https://groupes.renater.fr/wiki/jalon

Enseignement à distance
Apprentissage électronique
Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement
Logiciel éducatif
Plate-forme pédagogique